Сеанхибре Амени Антеф Аменемхет VI — египетский фараон начала XIII династии, правивший в первой половине XVIII века до н. э.. Аменемхет VI, несомненно, правил недолго и отрезки времени сильно разнятся. По одним оценкам, Аменемхет VI правил не более 3 лет, по другим меньше месяца. О нём свидетельствуют лишь немногие артефакты. Он может принадлежать к более широкой семье фараонов, включавшей в том числе Аменемхета V, Амени Кемау, Хорнеджефа-Хориотефа и Юфни.

Свидетельства 
 Исторические

Аменемхет VI записан в Туринском царском папирусе, списке фараонов, отредактированном в начале XIX династии и служащем основным историческим источником относительно Второго переходного периода. В последнем прочтении канона датского египтолога Кима Рихолта, Аменемхет VI появляется в 7 столбце, 10 строке под его тронным именем Сеанхибре. Это соответствует 6 столбцу, 10 строке по прочтению Туринского папируса Алана Гардинера и Юргена фон Бекерата.

Аменемхет VI также упоминается в Карнакском царском списке, запись 37.

 Археологические

О Аменемхете VI свидетельствуют такие артефакты, как две цилиндрических печати из эль-Махамид эль-Кибли в Верхнем Египте, одна из которых посвящена «Себеку, господину Гебелина». Стол для жертвоприношений с картушами Аменемхета VI на опоре был обнаружен в Карнаке и сейчас находится в Каирском египетском музее, CG 23040. Также картуши Аменемхета высечены на стеле из Абидоса и архитраве из гробницы некрополиса Гелиополя, однако, последние исследования указывают на то, что этот памятник принадлежит другому фараону, Сеанхибтави Сеанхибре.

Хронология 
 Относительная хронологическая позиция
Относительная хронологическая позиция Аменемхета VI известна благодаря Туринскому канону. Его предшественник — плохо известный фараон по имени Юфни, а его преемник — столь же малоизвестный Семенхкара Небнуни.

 Абсолютная позиция и датирование

Абсолютная хронологическая позиция Аменемхета VI является менее точной ввиду неопределенности предыдущих фараонов династии. По словам Кима Рихолта и Даррела Бейкера, он был восьмым фараоном династии, в то время как Томас Шнайдер, Детлеф Франке и фон Бекерат считают его в седьмым.

Продолжительность правления Аменемхета неизвестна из-за плохой сохранности Туринского папируса: читается только «[…] и 23 дня». Рихолт тем не менее считает, что он правил 3 года, между 1788 и 1785 годами до н. э.

Имена Аменемхета VI 
Шестым правителем, упомянутым в Туринском папирусе, является Сеанхибра, «Бог солнца, оживляющий сердце». Такое же тронное имя носил царь, оставивший в Карнаке прекрасный стол для подношений. На нём вырезана полная титулатура правителя. В качестве сына бога солнца он носил имя Амени-Иниотеф-Аменемхет; его «хоровым» именем было Сехертауи, «Удолетворяющий Обе Земли»; именем небти — Сесехемхау, «Добивающийся власти в его восхождении»; «золотым» именем — Хекмаатхет, «Вечный правитель истины». В Карнакском списке он назван именем Сеанхибра. Кроме этого факта, а также упоминания его имени на цилиндрической печати и скарабее, о нём ничего не известно.

Санхибра Амени Иниотефа Аменемхета, возможно, следует отождествлять с «царём Амени-азиатом», которому принадлежат остатки небольшой пирамиды, открытые в Дахшуре весной 1957 года. Сегодня знак в имени царей XIII династии, который раньше переводили как «азиат» (ˁȝmw), читается как имя собственное Кемау (qmȝw). Таким образом, нет оснований называть Амени и Сахорнеджхеритефа «азиатами».

Примечания

Ссылки 
  (фр.)

Литература 
 
 
 

Фараоны XIII династии
Правители Африки XVIII века до н. э.